NT steht für:
 Nachrichtentechnik, ein Teilgebiet der Elektrotechnik
 Nackentransparenz, eine Flüssigkeitsansammlung im Nacken eines Embryos
 National Trust („nationale Treuhänderschaft“), eine britische Organisation für Denkmalpflege und Naturschutz
 Natürlichkeitstheorie, ein abstrakter linguistischer Formalismus
 , der Netzabschluss in der Telekommunikation
 Netzteil, eine elektronische Baugruppe
 Neues Testament der Bibel (lateinisch auch Novum Testamentum)
 neurotypisch, eine Bezeichnung für eine Person, die nicht im Autismus-Spektrum ist
 Neutralisationstest, ein diagnostisches Nachweisverfahren in der Mikrobiologie
  („Neue Technologie“), siehe Microsoft Windows NT, Zeppelin NT
 , ein Gebiet in Hongkong
 Neutrale Zone (Irak/Saudi-Arabien) (), als früherer, bis 1983 gültiger Landescode nach ISO 3166-1 (seither ISO 3166-3 NTHH)
 Nordtangente (Basel), eine Stadtautobahn in Basel, siehe auch nt*/areal
 Northern Territory (Nordterritorium), ein Bundesterritorium in Australien
 Nose Tackle, eine Position im American Football, siehe Defensive Line
 Binter Canarias, als IATA-Code der spanischen Fluggesellschaft
 NT-Cassette, digitales, kassettenbasiertes Audiosystem
 Niedrigtemperaturgaren, eine Zubereitungsart
 Natur und Technik, ein Schulfach das auch als M+U bekannt ist
 Polynesien (ICAO-Code)
 Nordwest-Territorien (ISO-3166-2:CA-Code), kanadisches Territorium

NT als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Esslingen (für den ehemaligen Landkreis Nürtingen)
 Griechenland: Thessaloniki, für künftige Zulassungen freigehalten
 Großbritannien: Stockton-on-Tees
 Norwegen: Skien in der Provinz Vestfold og Telemark
 Rumänien: Kreis Neamț
 Slowakei: Okres Nitra (noch nicht vergeben)

nt steht für:
 Nukleotid, ein Molekül und Grundbaustein von Nukleinsäuren
 Nanotesla, Einheit für die Magnetische Flussdichte, etwa 1 Gamma

n. t., N. T. oder nt stehen für:
 non testatum, lateinisch für „nicht geprüft“; siehe Zeitungsente
 , eine Abkürzung im "Betreff" von E-Mails oder Forenbeiträgen, dass kein weiterer Text in der Nachricht (dem Forenbeitrag) enthalten ist; synonym: EOM

Nt steht für:
 Nt ist die Gesamt-Stickstoff-Menge eines Mineralbodens (Nt = Norg + Nmin)

NT